A Taça Marechal Rondon de Rugby é um torneio anual de rugby union, criado em 2012, de uma única partida disputada entre as equipes brasileiras do Cuiabá Rugby (MT) e do Porto Velho Rugby (RO), com mando alternado.

Edições 

Taca Marechal Rondon
Rugby de Mato Grosso
Rugby de Rondônia